Козловский сельский округ

Владимирская область 

 Козловский сельский округ Вязниковского района (упразднён)

Кировская область 

 Козловский сельский округ Шабалинского района (упразднён)

Рязанская область 

 Козловский сельский округ Михайловского района (до 2006 года)
 Козловский сельский округ Рыбновского района (до 2015 года)

Тверская область 
 Козловский сельский округ Андреапольского района (до 2005 года)
 Козловский сельский округ Конаковского района (до 2005 года)
 Козловский сельский округ Оленинского района (до 2005 года)
 Козловский сельский округ Спировского района (до 2005 года)

Тульская область 

 Козловский сельский округ Венёвского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Козловский сельский округ Калганского района